Volrath Tham (med stavningsvarianter) kan syfta på:
 Volrath Tham (studentboende), studentboende inom Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Personer
 Volrath Tham (rådman), 1629–1700, rådman, invandrade till Sverige från Sachsen
 Vollrath Tham, 1837–1909, svensk riksdagsman och bruksägare
 Volrath Tham, 1867–1946, svensk riksdagsman och industriman, den föregåendes son

Se även

Volrat Thamsgatan